Макаровская

Топонимы 
 Макаровская — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области.
 Макаровская — деревня в Мошинском сельском поселении Няндомского района Архангельской области.
 Макаровская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Макаровская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Макаровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Макаровская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Макаровская — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Двиницкое сельское поселение.
 Макаровская — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Устьрецкое сельское поселение.
 Макаровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Верховское сельское поселение.
 Макаровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Заборское сельское поселение.
 Макаровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.
 Макаровская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Макаровская — деревня в муниципальном образовании «Пуйское» Вельского района Архангельской области.

Предприятия 
 «Макаровская» — угольная шахта на Сахалине.

Персоналии 
 Макаровская, Гера Владимировна (1928—2014) — российский литературовед.

См. также 
 Макаровская волость
 Макаровская Буда
 Макаровский